Adelina Gutiérrez (Santiago, 1925 - 2015), professora, científica i acadèmica xilena, pionera de l'astrofísica al seu país
 Álvaro Gutiérrez Felscher (Montevideo, 1968), futbolista uruguaià que ocupava la posició de migcampista 
 Àlex Gutiérrez i Margarit
 Alejandro Gutiérrez del Barrio (León, Castella, 1895 - Buenos Aires, Argentina, 1964), compositor i director d'orquestra
 Alfonso Gutiérrez Gutiérrez (Lantueno, Santiurde de Reinosa, 1961), ciclista espanyol professional entre 1983 i 1994
 Alfredo Somoza Gutiérrez (la Corunya, 1892 - Montevideo, Uruguai, 1951), polític gallec 
 Ángel Gutiérrez Valle
 Antoni Gutiérrez Díaz
 Antonio Gutiérrez, diversos personatges 
 Aurora Gutiérrez Larraya
 Benito Gutiérrez Fernández (Burgos, 1826 - Madrid, 1885), jurista espanyol 
 Carlos Gutiérrez González (Pontevedra, 1956 - 2007), polític mallorquí, doctor en dret i professor en la UIB
 Cristina Gutiérrez-Cortines Corral (Madrid, 1939), historiadora i política espanyola 
 David Gutiérrez de Coz (Sevilla, 1980), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa
 David Gutiérrez Gutiérrez (Rábago, Herrerías, 1982), ciclista espanyol professional des del 2010 al 2013 
 Diego Gutiérrez
 Elizabeth Gutiérrez (Los Angeles, Califòrnia, 1979), actriu estatunidenca d'ascendència mexicana 
 Emilio Gutiérrez-Gamero y Romate (Madrid, 1844 - 1936), periodista, polític i escriptor espanyol 
 Emilio Gutiérrez González (Avilés, 1971), futbolista asturià que jugava de migcampista
 Esteban Gutiérrez (1991, Monterrey, Mèxic), pilot de curses automobilístiques 
 Esteban Gutiérrez Fernández (Oviñana, 1960), futbolista asturià que ocupava la posició de defensa 
 Enrique Gutiérrez Ríos (Madrid, 1915 - 1990), químic espanyol, catedràtic de les universitats de Madrid i Granada
 Eulalio Gutiérrez (Ramos Arizpe, Coahuila, 1881 - Saltillo, Coahuila, ?), president de Mèxic (1914 -15)
 Joaquín Gutiérrez Heras
 Joaquim Gutiérrez i Ylla o Quim Gutiérrez (Barcelona, 1981), actor català 
 José Gutiérrez Solana (Madrid, 1886 - 1945), pintor, gravador i escriptor expressionista espanyol 
 José Enrique Gutiérrez Cataluña o Quique Gutiérrez (València, 1974), ciclista espanyol 
 José Iván Gutiérrez Palacios (Hinojedo, Suances, 1978), ciclista càntabre professional des del 2000 al 2014 
 José María Gutiérrez Hernández (Torrejón de Ardoz, Madrid, 1976), futbolista espanyol
 Lino Gutiérrez Casado (Sabadell, 1959), futbolista sabadellenc, jugador del CE Sabadell 
 Lucio Gutiérrez (Tena, Equador, 1953), militar i polític equatorià, President de l'Equador (2003 – 2005)
 Luis Gutiérrez Maluenda (Barcelona, 1945), escriptor de novel·les de gènere negre 
 Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900 - 1977), arquitecte espanyol 
 Felipe Gutiérrez (1990), futbolista xilè 
 Felipe Gutiérrez i Espinoza (San Juan de Puerto Rico, 1825 - 1899), compositor porto-riqueny 
 Francisco Gutiérrez Álvarez (Barakaldo, 3 de juny de 1980) va ser un ciclista basc, professional des del 2003 al 2004. Del seu palmarès destaca la medalla
 Ibon Gutiérrez Fernández (Bilbao, 1984) és un futbolista basc que ocupa la posició de migcampista 
 Javier Gutiérrez (Gozón, Astúries, 1971), actor espanyol 
 Joaquín Gutiérrez Cano (Madrid, 1920 - 2009), polític i diplomàtic espanyol 
 Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba Casal
 Jonás Gutiérrez (Roque Sáenz Peña, 1983), futbolista professional argentí 
 Jordi Gutiérrez Suárez (Barcelona, 1958), sindicalista català 
 José Gutiérrez Agüera, polític espanyol que va ser ministre d'Estat durant la regència de Maria Cristina d'Habsburg-Lorena 
 José Gutiérrez de la Concha
 José Gutiérrez de la Vega (Sevilla, 1791 - Madrid, 1865), pintor espanyol 
 José Gutiérrez Mora (La Encina, Cantàbria, 1922 - Tui, Pontevedra, 2000), ciclista espanyol 
 José Antonio Gutiérrez de la Vega y Moncloa (Sevilla, 1824 - Madrid, 1900), periodista, escriptor i polític andalús
 Juan Gutiérrez de la Concha (Santander, Espanya, 1770 – Cabeza de Tigre, Província de Córdoba, Virregnat del Riu de la Plata, 1810) 
 Juan Gutiérrez de Gualda (), capellà i matemàtic conegut per un petit llibre d'aritmètica que es va fer molt popular en la seva època
 Juan Gutiérrez Moreno (Cadis, 1976), futbolista andalús que juga a la demarcació de defensa 
 Juan Jesús Gutiérrez Robles (Màlaga, 1980), futbolista andalús
 Julia Gutiérrez Caba
 Manuel Gutiérrez Aragón
 Manuel Gutiérrez Mellado (Madrid, 1912 - Alcolea del Pinar, 1995), militar espanyol figura destacada durant la Transició
 Marcelino Gutiérrez del Caño (Madrid, 1861 - València, 1922), arxiver que elaborà nombroses bibliografies 
 Mario Gutiérrez Cotelo (1975, Llangréu, Astúries), futbolista asturià retirat que jugava de migcampista 
 Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957), escriptora i traductora espanyola 
 Nelson Daniel Gutiérrez Luongo (Montevideo, 1962), futbolista uruguaià que jugava de defensa 
 Orlando Gutiérrez Callejo (Laredo, 1976), futbolista càntabre que ocupa la posició de defensa 
 Óscar Gutiérrez Rubio (1974), lluitador professional estatunidenc 
 Osori Gutiérrez (Tierra de Campos, regne de Lleó, s. X - San Salvador de Lourenzá, Lugo, final del s. X)
 Pedro Gutiérrez Bueno (1745 -Madrid, 1822), químic i farmacèutic espanyol 
 Pepe Gutiérrez-Álvarez
 Sinibaldo Gutiérrez Mas (Barcelona ? - Madrid, 1907), polític i militar valencià, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica
 Sonia Gutiérrez Lloret
 Teófilo Gutiérrez (1985), futbolista colombià 
 Tomás Gutiérrez Alea (L'Havana, Cuba, 1928 – 1996), director de cinema cubà 
 Tomás Gutiérrez-Larraya y Díaz de la Campa
 Tomasa Cuevas Gutiérrez (Brihuega, província de Guadalajara, 1917- Barcelona, 2007), militant comunista espanyola